Бошкович — прізвище, поширене серед балканських слов'ян.

Відомі носії:
 Аніка Бошкович — рагузька письменниця.
 Майя Бошкович-Стуллі (, 1922—2012) — хорватський науковець у галузі фольклору, доктор наук.
 Міхо Бошкович (, 1983) — хорватський ватерполіст, олімпійський чемпіон.
 Таня Бошкович (1953) — югославська та сербська акторка театру та кіно.
 Тіяна Бошкович (, 1997) — сербська волейболістка.
 Руджер-Йосип Бошкович (, 1711—1787) — хорватський учений XVIII століття (математик, астроном, фізик).

Сербські прізвища
Хорватські прізвища